Аустрија се први пут појавила на Олимпијским играма 1896. године, а то су биле уједно и прве олимпијске игре модерног доба. Од тада Аустрија је пропустила само једне олимпијске игре и то Летње олимпијске игре 1920., због своје улоге у Првом светском рату.

Аустрија је до сада била два пута домаћин олимпијских игара први пут 1964. а други пут 1976. године. Оба пута су у питању биле Зимске олимпијске игре и оба пута град домаћин игара је био Инзбрук. У Инзбруку су одржане и прве Зимске олимпијске игре младих 2012.
  
Аустријски спортисти су закључно са Зимским олимпијским играма 2018. године освојили 87 медаља на Летњим олимпијским играма и 232 медаља на Зимским олимпијским играма. У алпским дисциплинама Аустрија је освојила више медаља него било која друга нација. Само у Токију 1964. и Лондону 2012. остала је без освојених медаља.

Аустријски олимпијски комитет (-{Österreichisches Olympisches Comité}-) је основан 1908. године а признат од стране МОКа 1912. године.

До 1918. године није била независна држава, већ део Аустроугарске, али су Аустрија и Угарска наступале одвојено на олимпијским играма.

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ 
{|class="wikitable" border="2"  cellpadding="2" cellspacing="0" style="text-align:center"
|- bgcolor="#efefef"
! colspan=10 style="border-right:0px;";|  Учешће и освојене медаље Аустрије на ЛОИ
| style="border-left:0px"; | 
|-align="center" class="wikitable"
|-
!ЛОИ!!Носилац заставе!!Учешће!!Муш. !!Жене!! спорт!! bgcolor="gold" | Злато!! bgcolor="silver" | Сребро!! bgcolor="CC9966" | Бронза !!  Укупно!! Пласман
|-
|align=left| 1896 Атина|| ||3||3||0||3|| 2 || 1 || 2 || 5||7
|-
|align=left| 1900 Париз|| ||15||15||0||4|| 0 || 3 || 3 || 6||15
|-
|align=left| 1904 Сент Луис *|| ||1 (2)||1 (2)||0||1|| 1 (0)|| 1 (0) || 1 || 3 (1)|| 6 (10)**
|-
|align=left| 1908 Лондон|| ||7||7||0||4|| 0 || 0 || 1 || 1||19
|-
|align=left| 1912 Стокхолм|| ||85||79||6||12|| 0|| 2|| 2 || 4||17
|-
|align=left| 1920 Антверпен || colspan=9| Није учествовала
|-
|align=left| 1924 Париз|| ||49||46||3||8|| 0 || 3 || 1 || 4||20
|-
|align=left| 1928 Амстердам||align=left| Лудвик Весли||73||67 ||6||13|| 2 || 0 || 1 || 3||19
|-
|align=left| 1932 Лос Анђелес|| ||19||17||2||5|| 1 || 1 || 3 || 5||18
|-
|align=left| 1936 Берлин||align=left|Фриц Вумбек ||234||217||17||19 || 4 || 6 || 3 || 13||11
|-
|align=left| 1948 Лондон|| ||144||113||31||17 || 1 || 0 || 3 || 4||21
|-
|align=left| 1952 Хелсинки||align=left|Вили Велт ||112||91||21||16 || 0 || 1 || 1 || 2||32
|-
|align=left| 1956 Мелбурн и Стокхолм||align=left|Франц Вимер ||34||29||5||12 || 0 || 0 || 2 || 2||34
|-
|align=left| 1960 Рим||align=left|Херберт Видерман ||103||82||21||15 || 1 || 1 || 0 || 2||18
|-
|align=left| 1964 Токио||align=left|Хуберт Хамерер ||56||45||11||10 || 0 || 0 || 0 || 0||
|-
|align=left| 1968 Мексико Сити||align=left|Роланд Лозерт||42||35||7||12 || 0 || 2 || 2 || 4||32
|-
|align=left| 1972 Минхен||align=left|Хуберт Раудашл ||111||97||14||15 || 0 || 1 || 2 || 3||31
|-
|align=left| 1976 Монтреал||align=left|Гинтер Пфаф ||60||54||6||15 || 0 || 0 || 1 || 1||40
|-
|align=left| 1980 Москва||align=left|Карл Ферстл||83||64||19||16 || 1 || 2 || 1 || 4||21
|-
|align=left| 1984 Лос Анђелес||align=left|-{Хуберт Раудашл}- ||102||71 ||31||18 || 1 || 1 || 1 || 3||22
|-
|align=left| 1988 Сеул||align=left|Хуберт Раудашл ||73||66||7||17 || 1 || 0 || 0 || 1||29
|-
|align=left| 1992 Барселона||align=left|Сиси Макс-Тојрер ||102||71||31||17 || 0 || 2 || 0 || 2||37
|-
|align=left| 1996 Атланта||align=left|Хуберт Раудашл||72||56||16||15 || 0 || 1 || 2 || 3||18
|-
|align=left| 2000 Сиднеј||align=left| Вилфрам Вајбел, Jr. ||92||55||37||17 || 2 || 1 || 0 || 3||32
|-
|align=left| 2004 Атина||align=left|Роберт Хагара ||74||54||20||18 || 2 || 4 || 1 || 7||27
|-
|align=left| 2008 Пекинг||align=left| Ханс-Петер Штајнахер ||70||40||30||16 || 0 || 1 || 2 || 3||61
|-
|align=left| 2012 Лондон || align=left| Маркус Роган ||70 ||39 ||31 ||19 || 0|| 0||0 ||0 ||
|-
| style="text-align:left" |  || style="text-align:left" | Маркус Роган || 71 ||  ||  || 22 || 0 || 0 || 1 || 1 ||
|-
! Укупно 27 / 28 !! !!1.886 !! 1.514 !! 372 !!  !! 18 !! 33 !! 36 !! 87 !!
|}
* Аустријски гимнастичар Јулије Ленхарт је освојио две златне медаље (једна са Мешовитим тимом) и једну сребрну као најуспешнији аустријски такмичар икада на Летњим олимпијским играма. МОК Ленхартове освојене медаље приписује САД уместо Аустрији, правдајући да је он представљао клуб Филаделфију из САД чији је члан био у то време, док је две године боравио у САД. Аустријски олимпијски комитет га тек 1962. десет година после његове смрти признање за аустријског олимпијца на основу информација добијених од аустријског олимпијскиг историчара Ериха Канмпера.
** У загради су уписани резултати како их води МОК, а без заграде како их води Аустријски олимпијски комитет..

 Освајачи медаља на ЛОИ 

 Преглед учешћа спортиста и освајача медаља по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2012.

 Разлика у горње две табеле од 550 учесника (453 мушкараца и 97 жена) настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

 Учешће и освојене медаље на ЗОИ 

 Освајачи медаља на ЗОИ 

 Преглед учешћа спортиста Аустрије по спортовима на ЗОИ 
После ЗОИ 2014.

 Разлика у горње две табеле од 470 учесника (371 мушкарац и 99 жена) настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

 Укупно медаља на ОИ 
После ЗОИ 2018.

 Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Werner Grieshofer, 12 година и 188 дана Минхен 1972. веслање
 Најстарији учесник: Arthur von Pongracz, 72 година и 48 дана Белин 1936. коњички спорт
 Највише учешча: 10 Hubert Raudaschl (1960—1996) једрење
 Највише медаља:7 Феликс Готвалд (3 зл, 1 ср, 3 бр)
 Прва медаља: Ото Хершман (1912.)
 Прво злато: Паул Нојман (1896.)
 Најбољи пласман на ЛОИ: 7 (1896.)
 Најбољи пласман на ЗОИ: 2''' (1964.)

Референце

Спољашње везе 
 Олимпијски комитет Аустрије
 Профил на страници МОК
 Резултати Аустрије на ОИ на сајту sports-reference.com